Валеро (исп. Valero):
 Валеро, Борха (род. 1985) — испанский футболист
 Валеро, Эдвин (1981—2010) — венесуэльский боксёр-профессионал.
 Валеро — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Саламанка в составе автономного сообщества Кастилия и Леон.